Bollenbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinde und Orte:
 Bollenbach, eine Gemeinde im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz.
 Bollenbach (Haslach im Kinzigtal), Ortsteil der Stadt Haslach im Kinzigtal im Ortenaukreis in Baden-Württemberg

 drei Ortsteile von Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, nacheinander am Bollenbach (Nahe):
 Kirchenbollenbach
 Mittelbollenbach
 Nahbollenbach

Gewässer:
 Bollenbach (Argen), rechter Zufluss der Argen bei Laimnau, Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Bollenbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (Rhein) in Nahbollenbach, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Bollenbach (Wildenbach), linker Zufluss des Wildenbachs bei Bundenbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, der in den Hahnenbach (Nahe) mündet

Bollenbach ist ein Familienname:
 Chris Bollenbach (* 1972), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Bollengraben
 Bollnbach
 Böllenbach